Barwani (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Barwani (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Barwani